Jezioro Jasień leżące na Pojezierzu Bytowskim
 Jezioro Jasień w Gdańsku